В данном списке представлены главные тренеры итальянского футбольного клуба Интернационале. Первым тренером команды является Вирджилио Фоссати, а нынешним тренером клуба является Лучано Спалетти.

Самыми успешными тренерами «Интера» по общему количеству выигранных трофеев являются аргентинец Эленио Эррера и итальянец Роберто Манчини, каждый из которых выиграл по семь трофеев.

Список тренеров

Победители турниров

Статистика 
Жирным выделен действующий тренер
 По состоянию на 8 ноября 2016 года

Интер

Списки:Италия